Centre Kennedy peut faire référence :
 au Centre spatial Kennedy, le centre spatial américain situé en Floride ;
 au John F. Kennedy Center for the Performing Arts, une salle de spectacle située à Washington (district de Columbia).